Fioreschy ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Fioreschy (* 1947), österreichische Künstlerin
 Robert von Fioreschy (1919–2003), Südtiroler Politiker